К иракской диаспоре относятся коренные иракцы, уехавшим в другие страны в качестве эмигрантов или беженцев. Причинами эмиграции и беженства в последние десятилетия были война в Персидском заливе (1990—1991), вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 году, и последовавшая за этим Иракская война (2003—2011).

Численность иракцев по странам

Примечания

Ссылки 
 Diaspora Iraqis homepage
 The Baltimore Sun: The Iraqi Exodus 
 The New Iraqi Diaspora January 31, 2007
 From the Cradle of Civilization to the Graveyard?
 IOM Press Note 3 May 2006: Iraqi Diaspora To Help Rebuild Iraq
 «Back to Baghdad: An Iraqi Collaborator Speaks»
 Out-of-Country Voting in Post-Conflict Elections 

Арабская диаспора